Озгур ( — опережающий, быть впереди всех) — древнее село в Жапалакской сельской управе вблизи города Ош.

Климат очень хороший для отдыха, летом приезжают горожане и туристы разных стран.

Каньон «Данги» самое привлекательное место для отдыхающих. Прямо с гор бурным потоком течёт сквозь село река Ак-Буура (Акбура).

Географическое положение 
Село находится на юго-востоке от города Ош.
Рельеф этого места разнообразен: на берегу реки есть много видов растений,
На юге и юго-западе граничит с селом Тулейкен, на севере-востоке с селом Он-Адыр.
Река Ак-Буура протекает сквозь село. На одном из берегов расположена водозаборная станция «Таза-Суу» и множество мест для отдыха.

История 
Раньше село называлось «Конур-Жаз», что в переводе с кыргызского означает «Ранняя весна».

Производство 
В селе работает водозаборная станция «Таза-Суу».

Социальная сфера 
Село Озгур делится на 5 кварталов (маале).
Население более 10 тыс. человек. 98 % киргизы. Остальные русские, узбеки, немцы, татары и др.

В селе есть две школы: «С.Алымкулова (Ж.Мамытова)», «Ак-буура».

Население занимается в основном торговлей, земледелием. Часть работоспособных людей находятся на территории России, Казахстана, Германии и Кореи.

В селе есть спортивный клуб «Озгур», спортсмены которого обладатели золотых, серебряных и бронзовых медалей многих международных и межрегиональных соревнований.

Известные люди 

Населённые пункты Ошской области